Llista de masies i altres construccions relacionades del Priorat ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Priorat
 Llista de rellotges de sol del Priorat

Priorat
 Llista